Мохнацкая — женская форма фамилии .
 Мохнацкая, Мария Игнатьевна  (ум. 1914) — 16-летняя девушка, убитая венгерским солдатом выстрелом в голову.
 Мохнацкая, Надежда (род. 1995) — украинская спортсменка по фристайлу, кандидат в мастера спорта.